

Brasile 
 Barro – comune brasiliano dello Stato del Ceará

Francia 
 Barro – comune francese del dipartimento della Charente

Spagna 
 Barro – comune spagnolo della comunità autonoma della Galizia